Harusame (  „Frühlingsregen“) steht für:

 die japanische Variante von Glasnudeln, siehe Japanische Küche#Nudeln

Verschiedene Kriegsschiffe der japanischen Marine:

 Kaiserlich Japanische Marine:

 Harusame (Schiff, 1902), einen Zerstörer und Typschiff der Harusame-Klasse zu Beginn des 20. Jahrhunderts
 Harusame (Schiff, 1935), einen Zerstörer der Shiratsuyu-Klasse zur Zeit des Zweiten Weltkriegs

 Japanische Maritime Selbstverteidigungsstreitkräfte:

 JDS Harusame (Schiff, 1959) (DD-109), einen Zerstörer der Murasame-Klasse (1958) in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts
 JS Harusame (Schiff, 1995), einen Zerstörer der Murasame-Klasse (1994)